D41 peut faire référence à :
 Dolmen D41, un dolmen situé à Emmen aux Pays-Bas ; 
 HMS Curacoa (D41), un croiseur léger de classe C de la Royal Navy ;
 Route départementale 41, en Martinique ;
 Tumeur des organes urinaires à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres